Lo stadio Junist' () è uno stadio di calcio, situato nella città di Voločys'k, in Ucraina. Fu costruito nel 1980 e aveva una capacità di  spettatori. In seguito alla ristrutturazione del 2018 furono installati i sediolini e la capienza fu ridotta a   posti.

Note

Altri progetti 

Juni